El nombre Héctor Hernández puede referirse a:

 Héctor Hernández Cervantes (1923-2010), político mexicano.
 Héctor Hernández García (1935-1984), futbolista mexicano.
 Héctor Hernández Ezpitia (1973), futbolista mexicano.
 Héctor Hugo Hernández Rodríguez (1974), político mexicano.
 Hèctor Hernández Vicens (1975), director de cine, guionista y escritor español.
 Héctor Hernández Montecinos (1979), poeta chileno.
 Héctor Hernández Ortega (1991), futbolista español.
 Héctor Hernández Marrero (1995), futbolista español.